Трейблут — фамилия:

 Трейблут, Александр Фёдорович (ок. 1750 — после 1808) — полковник, Георгиевский кавалер (№ 876; 26 ноября 1791).
 Трейблут, Густав Иванович (ок. 1740 — после 1797) — генерал-лейтенант, Георгиевский кавалер (№ 392; 26 ноября 1784).
 Трейблут, Иван Христофорович (1776—1848) — тайный советник, член Совета министера финансов, Георгиевский кавалер (подполковник; № 2390 (1026); 14 января 1812.